Гуларя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Гуларян, Армен Грантович (род. 1954) — армянский государственный и политический деятель.
 Тер-Гуларян, Меружан Саркисович (род. 1948) — армянский общественный и политический деятель.